Marionetta – nel teatro un pupazzo mosso "da sopra" tramite fili o asticelle, si differenzia del burattino che invece viene mosso "da sotto".
Marionetta – è presente una accezione riguardante l'anime e manga Naruto
Marionette (Marionetten) – film del 1918 diretto da Richard Löwenbein 
Marionette – film del 1939 diretto da Carmine Gallone
Marionette – film del 1999 diretto da Danica DeCosto

Pagine correlate
The Marionette